Sauroleishmania — род трипаносоматид, паразитирующих на ящерицах. Переносчиком служат москиты рода Sergentomyia (в Старом Свете) и Lutzomyia (в Новом Свете).

Род выделен из рода Leishmania в 1973 году Ranque  на основании значительных отличий от лейшманий, которые паразитируют на млекопитающих — в нуклеиновых кислотах, изоферментах, антигенах и расстоянии между микротрубочками, а также различий в морфологии паразита в позвоночном хозяине и типах клеток, в которых происходит размножение паразита.

Первоначально включал три вида , , . 

Выделение Sauroleishmania в отдельный род не общепризнано: одни исследователи предлагают считать этот таксон родом трипаносоматид, другие — подродом рода Leishmania.

Литература 

Трипаносоматиды
Паразиты пресмыкающихся
Роды протистов